Luis Guillermo de Hesse-Homburg (en alemán, Ludwig Wilhelm von Hessen-Homburg; Homburg, 29 de agosto de 1770-Luxemburgo, 19 de enero de 1839) fue landgrave de Hesse-Homburg desde 1829 hasta su muerte.

Biografía 
Era el segundo hijo del landgrave Federico V de Hesse-Homburg y de su esposa, la landgravina Carolina de Hesse-Darmstadt, una hija del landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt y de Carolina de Zweibrücken, "la Gran Landgravina".

Luis, como era llamado usualmente, fue educado conjuntamente con su hermano mayor, Federico VI. Estudiaron juntos en Ginebra, y en 1788, se unieron al ejército prusiano. En 1793, Luis luchó en la batalla de Pirmasens. En 1798, fue promovido a mayor. En 1804, fue promovido a teniente coronel y se casó con la princesa Augusta Amalia de Nassau-Usingen. El "matrimonio dinástico" con la hija de un príncipe vecino no fue feliz, ya que ella estaba enamorada de Federico Guillermo de Bismarck. El matrimonio terminó en divorcio. Augusta Amalia se casó con Federico Guillermo; Luis Guillermo no volvió a casarse. Ricarda Huch da más detalles en su Conde Marcos y la Princesa de Nassau-Usingen. Una biografía trágica de 1925.

En 1806, luchó en la batalla de Jena-Auerstedt, donde fue hecho prisionero por los franceses, que entregaron las posesiones de su familia a Hesse-Darmstadt. Después de su liberación, se convirtió en mayor general de infantería en Königsberg. Aquí, reorganizó el ejército en el marco de las Reformas prusianas. En 1810, fue transferido a Berlín. En 1813, durante la guerra de la Sexta Coalición, luchó en la campaña alemana con su propia "Brigada Hesse-Homburg". En la batalla de Leipzig (donde también participó su hermano, Gustavo), sus tropas tomaron al asalto la puerta de Grimma y él fue herido.

En 1813, fue ascendido a teniente general y Comandante Supremo del Cuerpo de Reserva. Durante los Cien Días, de nuevo luchó contra el ejército de Napoleón. Después de la Segunda Paz de París, fue designado gobernador de Luxemburgo.

En 1815, el Congreso de Viena devolvió sus territorios a su familia.

Luis raramente visitó Homburg. Hesse-Homburg era administrado por Carl von Ibell. Como hombre relativamente acaudalado, viajó a muchos de los países europeos; sin embargo, siempre estuvo interesado en la situación de su propio pequeño país. Apoyó la reforma educativa que Ibell estaba implementando, que preveía un único sistema escolar con estudiantes protestantes, católicos y judíos. El edificio para esta escuela compartida fue inaugurado en 1831, y ahora es llamado Landgraf-Ludwig-Schule ("Escuela Landgrave Luis").

También promovió la creación de un spa en Homburg. Renovó los manantiales de la ciudad, y añadió un pequeño hall balneario, que en la actualidad alberga un casino.

El distrito de Meisenheim se unió a la Unión Aduanera Germana en 1829; el resto de Hesse-Homburg se unió en 1835.

La Revolución de Julio de 1830 provocó disturbios en Hesse-Homburg. El ejército se amotinó y varios jóvenes de Homburg participaron en el Frankfurter Wachensturm en abril de 1833.

En 1838, celebró el 50 aniversario de su carrera como oficial prusiano. Hizo una visita de dos semanas a Homburg y volvió a Luxemburgo, donde murió el 19 de enero de 1839. Fue enterrado en la cripta del Castillo de Homburg.

Ancestros

Referencias 
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum, vol. 3, Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, pp. 323-326
 Karl Schwartz: Landgraf Friedrich V. von Hessen-Homburg und seine Familie. Aus Archivalien und Familienpapieren, Rudolstadt, 1878

Militares de Prusia en las guerras napoleónicas
Generales de Prusia
Landgraves de Hesse-Homburg
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Nacidos en 1770
Fallecidos en 1839
Fallecidos en Luxemburgo (ciudad)